Isabel de Aragón (Barcelona, 1376-Alcolea de Cinca, Aragón, 28 de enero de 1424), infanta de Aragón y condesa consorte de Urgel (1408-1413), fue hija de Pedro IV de Aragón y de su cuarta esposa, Sibila de Fortiá.
Contrajo matrimonio el 20 de junio de 1407 en Valencia con el conde Jaime II de Urgel quien, a la muerte de Martín el Humano sin sucesor, fue uno de los pretendientes al trono aragonés por ser bisnieto del rey Alfonso IV durante el Compromiso de Caspe de 1412.

De esta unión nacieron:
  Isabel de Urgel, duquesa de Coímbra (1409-1469), casada en 1428 con el infante Pedro de Portugal, I duque de Coímbra.
 Leonor de Urgel (1414-1438), casada en 1436 con Ramón del Balzo Orsini, príncipe de Salerno, duque de Amalfi y conde de Nola.
 Juana de Urgel (1415-1455), casada en 1435 con Juan I de Foix y en 1444 con Joan Ramon Folc III de Cardona.
 Beatriz de Urgel, murió joven.
 Felipe de Urgel (m. 1422)
 Catalina de Urgel (m. 1424)

Véase también 
 Felipa de Coímbra

Bibliografía 
 Sesma Muñoz, José Ángel, El Interregno (1410-1412). Concordia y compromiso político en la Corona de Aragón, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico» (CSIC), 2011. ISBN 978-84-9911-143-8

Infantes de Aragón del siglo XIV de la casa de Aragón
Condes de Urgel
Infantas de España en la Edad Media
Nacidos en Barcelona
Fallecidos en la provincia de Huesca